Моисей Коган: Коган, Моисей Александрович (1907—1982) — советский историк-скандинавист, медиевист.
 Коган, Моисей Герцевич (1879—1943) — французский скульптор, брат Ш. Г. Когана.